Luisa Amélie Stefanie von Baden (5. června 1811, Schwetzingen – 19. července 1854, Karlsruhe) byla rodem bádenská a sňatkem švédská princezna.

Biografie

Původ a mládí 
Luisa Amélie se narodila jako první z dětí bádenského velkovévody
Karla Ludvíka a jeho manželky Stéphanie de Beauharnais, adoptivní dcery francouzského císaře Naopoleona Bonaparte.

Manželství jejích rodičů vzniklo v roce 1806 jako politicky motivované spojení a nelze je označit za šťastné. Zatímco Stefanie dlela v Mannheimu, trávil její manžel se svým strýcem Ludvíkem I. Bádenským čas orgiemi v Karlsruhe. Stefaniin adoptivní otec, mocný Napoleon Bonaparte, byl poměry na bádenském dvoře velmi rozezlen, přesto však vytvořil nové velké Bádensko. Karel Fridrich Bádenský, vládnoucí bádenský velkovévoda a Luisin pradědeček, byl nicméně vyzván k tomu, aby Ludvíka, svého nejmladšího syna z prvního manželství, vykázal ze sídelního města.
Luisiným rodičům to pramálo pomohlo, sblížili se teprve po letním pobytu v Baden-Badenu v roce 1810; v roce 1811 pak se narodila Luisa. V tomtéž roce se stal její otec druhým velkovévodou bádenským.

Manželství a potomci 
9. listopadu roku 1830 se v Karslruhe provdala za bývalého švédského korunního prince, svého bratrance Gustava von Holstein-Gottorp, syna sesazeného švédského krále Gustava IV. Adolfa a jeho manželky, bádenské princezny Frederiky Dorotey. Gustav byl činný v císařské vojenské službě a manželé žili po svatbě v Schönbrunnu. Z manželství, které bylo v roce 1844 rozvedeno, se narodili dva potomci, starší chlapec však zemřel jako nemluvně krátce po narození:

 1. Ludvík (3. 3. 1832 Schönbrunn – 7. 3. 1832 tamtéž)
 2. Karola Vasa-Holstein-Gottorpská (5. 8. 1833 Schönbrunn – 15. 12. 1907 Drážďany)
 ⚭ 1853 Albert I. Saský (23. 4. 1828 Drážďany – 15. 10. 1902 Szczodre), král saský od roku 1873 až do své smrti

Luisa zemřela v Karlsruhe 19. července roku 1854 a 26. července byly její ostatky přeneseny do Sigmaringenu, kde tehdy žila její sestra Josefína Bádenská; zde byla pohřbena ve velkovévodské hrobce.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 
 http://thepeerage.com/p11042.htm#i110416

Zähringenové
Bádenské princezny
Narození v roce 1811
Narození 5. června
Narození ve Schwetzingenu
Úmrtí v roce 1854
Úmrtí 19. července
Úmrtí v Karlsruhe
Pohřbení v Drážďanech
Ženy